psy – niejednoznaczny termin teriologiczny, który oznacza:
 przedstawicieli rodziny psowatych (Canidae)
 przedstawicieli podrodziny Caninae (psowate właściwe)
 przedstawicieli gatunku pies domowy
 Psy – polski film z 1992
 Psy 2. Ostatnia krew – polski film z 1994
 Psy 3. W imię zasad – polski film z 2020
 Psy – południowokoreański raper

Przypisy